A Hohenzollern-házban több hercegnő és hercegné viselte ezt a nevet:

 Filippina Sarolta porosz királyi hercegnő (1716–1801), I. Frigyes Vilmos porosz király leánya, porosz királyi hercegnő, házassága révén Braunschweig–Wolfenbüttel uralkodó hercegnéje
 Sarolta porosz királyi hercegnő (1798–1860), III. Frigyes Vilmos porosz király leánya, porosz királyi hercegnő, házassága révén Alekszandra Fjodorovna néven Oroszország cárnéja
 Sarolta Friderika porosz hercegnő (1831–1855), Albert porosz királyi herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén szász–meiningeni trónörökös hercegné
 Sarolta porosz királyi hercegnő (1860–1919), III. Frigyes német császár leánya, porosz királyi és német császári hercegnő, házassága révén Szász–Meiningen uralkodó hercegnéje
 Zsófia Sarolta porosz királyi hercegné (1879–1964), II. Ágost oldenburgi nagyherceg leánya, született oldenburgi hercegnő, házassága révén porosz királyi és német császári hercegné

Lásd még 
 Prinzessin Charlotte von Preußen (1816), az első porosz építésű gőzhajó.